Пералес-дель-Альфамбра (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 103.89 км². Население — 279 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля